Die Saison 2003/04 war die 16. reguläre Saison der ECHL. Die 31 Teams absolvierten in der regulären Saison je 72 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die San Diego Gulls, während die Idaho Steelheads in den Play-offs ihren ersten Kelly Cup überhaupt gewannen. Die Liga wurde aufgrund der Auflösung der West Coast Hockey League deutlich aufgestockt und nach Westen erweitert, sodass man den Namen der Liga offiziell von East Coast Hockey League in die Abkürzung ECHL änderte. Zudem stellten jedoch fünf Mannschaften aus der ECHL den Spielbetrieb ein.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Arkansas RiverBlades stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Baton Rouge Kingfish stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Jackson Bandits stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Lexington Men O’War stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Richmond Renegades stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Anchorage Aces aus der aufgelösten West Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen und änderten ihren Namen in Alaska Aces.
 Die Bakersfield Condors aus der aufgelösten West Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Fresno Falcons aus der aufgelösten West Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Idaho Steelheads aus der aufgelösten West Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Long Beach Ice Dogs aus der aufgelösten West Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die San Diego Gulls aus der aufgelösten West Coast Hockey League wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Gwinnett Gladiators wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Las Vegas Wranglers wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Texas Wildcatters wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Pee Dee Pride änderten ihren Namen für diese Spielzeit in Florence Pride.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Eastern Conference

Western Conference

Kelly-Cup-Playoffs

Qualifikation der Southern Conference 
 (N5) Reading Royals – (N4) Johnstown Chiefs 1:0

Turnierplan

Kelly-Cup-Sieger

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Offizielle Website der ECHL
 Statistiken auf hockeydb.com

2003/04
Eishockeysaison 2003/04